De UEFA Super Cup 1975 bestond uit twee voetbalwedstrijden die gespeeld werden in het kader van de UEFA Super Cup. De wedstrijden vonden plaats tussen de winnaar van de Europacup I 1974/75, FC Bayern München, en de winnaar van de Europacup II 1974/75, FC Dynamo Kiev, op 9 september en 6 oktober 1975.

De eerste wedstrijd werd in het Olympiastadion gespeeld en eindigde in een overwinning voor FC Dynamo Kiev. Later eindigde de tweede wedstrijd, in het Stadion van de Republiek, ook in een overwinning voor FC Dynamo Kiev. Zo sleepte FC Dynamo Kiev de eerste Europese Supercup uit de geschiedenis van de club in de wacht.

Wedstrijddetails

UEFA Super Cup
Europacupvoetbal 1974/75
FC Dynamo Kiev
FC Bayern München
Sportevenement in Oekraïne
Voetbal in de Sovjet-Unie
Sportevenement in München